Talamanca kan syfta på:

Costa Rica
 Cantón de Talamanca – en kanton

Spanien 

 Talamanca (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Talamanca (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona,